Рупгандж:

 Рупгандж — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Рупгандж — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нараянгандж.